Ben Alexander (1911-1969), un acteur américain ;
 Ben Alexander (1971-1992), un joueur australien de rugby à XIII ;
 Ben Alexander (1984-), un joueur de rugby à XV international australien.